Baijiu peut désigner :
 Baijiu, un alcool de riz chinois
 Baijiu, un astérisme de l'astronomie chinoise